Virág István (1871–1932) amerikai-magyar református lelkész, újságíró, lapszerkesztő
 Virág István (1924–?) magyar útépítő mérnök
 Virág István (1928–1988) válogatott magyar labdarúgó
 Virág István (1932–) magyar gyermekorvos, egyetemi tanár
 Virág István (?–) magyar tájfutó